A discografia de Duran Duran, banda inglesa, consiste em treze álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo, sete compilações, treze álbuns vídeo, seis extended plays e trinta e nove singles oficiais.

A banda já vendeu mais de 100 milhões de cópias por todo o mundo.

Álbuns de estúdio 

(*)não foi lançado<small>(-)não alcançou posição significativa

Álbuns de coletâneas, ao vivo e remixes

Singles / Sucessos

Singles / Sucessos

Duran Duran
Duran Duran